Древняя Македония
Македонская империя